Fred. Olsen steht für:

 Fred. Olsen (* 1929), norwegischer Reeder und Unternehmer, siehe Fredrik Olsen
 Fred. Olsen & Co., eine norwegische Schiffsgesellschaft
 Fred. Olsens Flyselskap, eine norwegische Fluggesellschaft
 Fred. Olsen Production, ein norwegisches Erdölunternehmen
 Fred. Olsen Cruise Lines, ein norwegisches Kreuzfahrtunternehmen
 Fred. Olsen Express, eine spanische Fährgesellschaft